Dinastia Qing, che ha governato la Cina dal 1644 al 1912;
 Jiang Qing, pseudonimo di Lǐ Shūméng, ultima moglie di Mao Zedong;
 Ai Qing, pseudonimo di Jiang Haicheng, poeta cinese.